Marcos Sugahara é um jornalista brasileiro.

Carreira 

 De 1992 até 1996 - Repórter do RJTV
 De 1996 até 1998 - Repórter do SPTV
 De 1998 até 2002 - Repórter do NETV
 De 2002 até 2009 - Repórter e âncora da TV Tribuna no telejornal Cotidiano.
 (2009-presente) - Repórter da RedeTV! Recife/RedeTV! São Paulo

Jornalistas do Brasil